Vignes kan syfta på:

Frankrike 

 Vignes, Pyrénées-Atlantiques, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Vignes, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vignes-la-Côte, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,